Савин Виктор Алексеевич (;  — 11 августа 1943) — коми советский поэт, драматург, актёр. Один из зачинателей коми советской литературы и театрального искусства. Автор стихов и поэм, прославляющих партию и революцию, лирических песен в народном стиле, сатирических фельетонов, басен. Основатель коми национального театра.

Биография 
Родился в селе Нёбдино (деревня Трош) Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Корткеросского района Республики Коми) в бедной крестьянской семье. Был старшим из детей — после него родилось ещё семеро братьев и сестёр.

В 1895—1899 годах учился в Нёбдинском земском начальном училище.

В 1901—1904 годах учился в Деревянской школе 2-й ступени.

Работал писарем, дровосеком, письмоводителем, с 1910 года семь лет прослужил конторщиком на рудниках Криворожья.

Член РКП(б) с 1918 года.

В 1921 году организовал первую национальную группу «Сыкомтевчук» (сокращение от ).

В июне 1929 г. Савин участвовал в работе Первого Всероссийского съезда крестьянских писателей, встречался с Горьким.

В 1930 году создал КИППТ — Коми инструктивный передвижной показательный театр, на основе которого в 1936 году был открыт Коми национальный театр. Савин был одним из руководителей первой профессиональной организации коми писателей Коми ассоциаций пролетарских писателей (КАПП, 1926).

В 1937 году, во время сталинских репрессий, В. Савин был арестован и осуждён. Умер в заключении 11 августа 1943 года в лагпункте Прикулька около станции Итатка Томской железной дороги. Точное место захоронения неизвестно.

Реабилитирован посмертно постановлением Президиума Верховного суда Коми АССР от 4 ноября 1955 года.

Библиография 
Публиковался с 1918 года. Написал около 30 пьес, в том числе:
 «На восходе солнца увял цветок» (1919);
 «В раю» (1922);
 «Неприкаянная душа» (1927);
 «Усть-Куломский бунт» (1928);
 «Дочь Пармы» (1930) и другие.
Популярны и любимы его песни 

 «Светлая звездочка». 
 «Иду по зеленому лугу». 
 «Однажды бывает». 
 «Весенняя ночь» и др.

Память 
 Именем назван Государственный академический театр драмы имени Виктора Савина в городе Сыктывкаре.
 В Сыктывкаре на одном из домов на улице Савина установлена памятная доска.
 Памятник в Сыктывкаре.
 Памятник в Нёбдино около музея Савина. Так же установлен памятный знак на месте родительского дома Савина, памятный камень на месте захоронения земли с места его гибели.
 Памятник в селе Итатка Томского района Томской области.

Примечания

Источники 
 Микушев А. К. Виктор Алексеевич Савин. – Сыктывкар, 1958.
 Федорова А. Н. Савин Виктор Алексеевич // Коми советские писатели - Сыктывкар, 1968. – С. 20-65.

Ссылки 
 Виктор Савин Нёбдинса Виттор — коми драматург, писатель и поэт.
 Савин Виктор Алексеевич (Нёбдінса Виттор).

Родившиеся в Корткеросском районе
Репрессированные в СССР
Писатели на коми языке
Писатели России XX века
Писатели СССР
Поэты на коми языке
Поэты России XX века
Поэты СССР
Драматурги СССР
Члены КПСС
Реабилитированные в СССР
Умершие в местах лишения свободы
Выпускники училищ